Андре́ас Ки́рхнер (; 17 августа 1953 — 15 ноября 2010) — восточногерманский бобслеист, чемпион зимней Олимпиады 1984 года в Сараеве в соревнованиях бобов-четвёрок.

Карьера 
Начал свою спортивную карьеру в легкой атлетике как метатель молота (личный рекорд: 65,22 метра, установлен 19 июня 1975 года в Карл-Маркс-Штадте).

В 1977 г. он переходит в бобслей. Выступал за армейский спортивный клуб армии ASK Vorwärts Oberhof под руководством Эрика Эндера и Раймунда Бетге. Являлся офицером Национальной народной армии. В 1979 г. становится чемпионом ГДР в двойках и бронзовым призёром первенства Европы среди четвёрок.

В 1980 г. на своей первой зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в составе экипажа четвёрки завоевал бронзовую медаль, через четыре года в Сараеве вместе с Роландом Ветцигом, Вольфгангом Хоппе и Дитмаром Шауэрхаммером поднимается на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Кроме того, завоевывал серебро на первенствах мира и Европы 1981 г. в соревнованиях бобов двоек и четвёрок, соответственно; в 1982 г. был третьим в «двойках» на чемпионате мира и вторым — на первенстве Европы. После олимпийского успеха выступал до 1986 г., но не выигрывал престижных международных трофеев.

После завершения спортивной карьеры и окончания национального университета спорта ГДР работал учителем в Зуле.

Ссылки 
 Volker Kluge: Das große Lexikon der DDR-Sportler, 2., aktualisierte Auflage, 2004, Berlin, S. 82
 Klaus Amrhein: Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik, 2005, Darmstadt, S. 573
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ki/andreas-kirchner-1.html 

Бобслеисты ГДР
Олимпийские чемпионы по бобслею
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года